Pseudotychius är ett släkte av skalbaggar. Pseudotychius ingår i familjen Nanophyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Pseudotychius